Hayley steht für:

 Hayley (Vorname), weiblicher Vorname
 Hayley (Arkansas), Ort in Prairie County

Siehe auch:
 Hailey
 Haley